Шаја Лабаф () је амерички глумац, рођен 11. јуна 1986. године у Лос Анђелесу, Калифорнија (САД).

Филмографија 

|-
| 1999 — 2000 || || -{Freaks and Geeks}- || маскота Херберт || 
|-
| 2000 — 2003 || || -{Even Stevens}- || Луј Стивенс || 
|-
| 2001. || || -{The Nightmare Room: Scareful What You Wish For}- || Дилан Пирс || 
|-
| 2001. || || -{Hounded}- || Рони Ван Дусен || 
|-
| 2002. || || -{True Confessions}- || Еди Вокер || 
|-
| 2003. || Одмор из снова || -{The Even Stevens Movie}- || Луис Стивенс || 
|-
| 2003. || || -{The Battle of Shaker Heights}- || Кели Ернсвилер || 
|-
| 2003. || Чарлијеви Анђели: Тотално загушење || -{Charlie's Angels: Full Throttle}- || Макс Петрони || 
|-
| 2003. || Глупљи и Тупљи: Када је Хари срео Лојда || -{Dumb & Dumberer: When Harry Met Lloyd}- || Луис || 
|-
| 2003. || Закопане тајне || -{Holes}- || Стенли Јелнатс/Пећински човек || 
|-
| 2004. || Ја, робот || -{I, Robot}- || Фарбер || 
|-
| 2005. || || -{The Greatest Game Ever Played}- || -{Francis Ouimet}- || 
|-
| 2005. || || -{Nausicaa of the Valley of the Wind}- || Асбел || 
|-
| 2005. || Константин || -{Constantine}- || Час Крејмер || 
|-
| 2006. || || -{Bobby}- || Купер || 
|-
| 2006. || || -{A Guide to Recognizing Your Saints}- || -{Young Dito}- || 
|-
| 2007. || || -{Disturbia}- || Кејл Брект || 
|-
| 2007. || Дивљи таласи || -{Surf's Up}- || Коди Маверик || 
|-
| 2007. || Трансформерси || -{Transformers}- || Сем Витвики || 
|-
| 2008. || Индијана Џоунс и краљевство кристалне лобање || -{Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull}- || Хенри „Мат Вилијамс“ Џоунс III || 
|-
| 2008. || Под будним оком || -{Eagle Eye}- || || 
|-
| 2009. || Трансформерси 2 || -{Transformers: Revenge of the Fallen}- || Сем Витвики || 
|-
| 2010. || Вол стрит: Новац никад не спава || -{Wall Street: Money Never Sleeps}- || Џејкоб „Џејк” Мур || 
|-
| 2011. || Трансформерси 3 || -{Transformers: Dark of the Moon}- || Сем Витвики || 
|-
| 2019. || Медени || -{Honey Boy}- || Џејмс Лорт || такође сценариста
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1986.
Људи из Лос Анђелеса
Амерички глумци
Добитници награде БАФТА